Il singolare maschile del Western & Southern Open 2013 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2013.

Il detentore del titolo era Roger Federer, ma è stato eliminato ai quarti di finale da Rafael Nadal che ha poi vinto il torneo sconfiggendo in finale John Isner per 7-68, 7-63.

Teste di serie 
Le prime otto teste di serie ricevono un bye per il secondo turno. 

  Novak Đoković (quarti di finale)
  Andy Murray (quarti di finale)
  David Ferrer (terzo turno)
  Rafael Nadal (campione)
  Roger Federer (quarti di finale)
  Tomáš Berdych (semifinale)
  Juan Martín del Potro (semifinale)
  Richard Gasquet (secondo turno)

  Stanislas Wawrinka (secondo turno)
  Kei Nishikori (primo turno)
  Tommy Haas (terzo turno)
  Milos Raonic (terzo turno)
  Nicolás Almagro (primo turno)
  Fabio Fognini  (primo turno)
  Gilles Simon (primo turno)
  Jerzy Janowicz (primo turno)

Wildcard 

  Brian Baker (secondo turno)
  James Blake (secondo turno)

  Ryan Harrison (secondo turno)
  Jack Sock (primo turno)

Qualificati 

  Benjamin Becker (secondo turno)
  David Goffin (terzo turno)
  Dmitrij Tursunov (quarti di finale)
  Pablo Andújar (primo turno)

  Mackenzie McDonald (primo turno)
  Édouard Roger-Vasselin (primo turno)
  Adrian Mannarino (primo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Western & Southern Open 2013
ATP World Tour 2013